

Geografia 
 Biard – comune francese situato nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania

 Cantone di Vouneuil-sous-Biard – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Poitiers

 Vouneuil-sous-Biard – comune francese situato nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 André Biard (1918-2001) – generale francese

 Colin Biard (1460-1525) – architetto francese
 François-Auguste Biard (1799-1882) – pittore e viaggiatore francese
 Gérard Biard (1959) – scrittore e giornalista francese

 Pierre Biard il Giovane (1592-1662) – scultore e architetto francese
 Pierre Biard il Vecchio (1559-1609) – architetto e scultore francese